Alain Cohen, un psychiatre français né en 1953.
 Alain Cohen, un acteur français né en 1958.